Кавасаки може бити:

 Кавасаки, компанија у Јапану која се бави производњом мотоцикала
 Кавасаки, милионски град у Јапану